Нойга́узен () — німецька власна назва.

Нойгаузен — громада в землі Баден-Вюртемберг
Нойгаузен-ауф-ден-Фільдерн — громада в землі Баден-Вюртемберг

Нойгаузен — німецька назва російського міста Гур'євськ (Калінінградська область)

Нойгаузен-ам-Райнфалль — місто в кантоні Шаффгаузен